Большая Норокса — река в России, протекает в Вологодской области, в Сокольском районе. Устье реки находится в 29 км по правому берегу реки Двиница. Длина реки составляет 12 км. 

Исток реки находится в лесу в 9 км на юго-запад от Воробьёво и в 40 км к северо-востоку от города Сокол. Большая Норокса течёт на юго-запад по заболоченному лесу, крупных притоков и населённых пунктов нет. Впадает в Двиницу неподалёку от деревни Заречье (Сельское поселение Замошское).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Двина от начала реки до впадения реки Вычегда, без рек Юг и Сухона (от истока до Кубенского гидроузла), речной подбассейн реки — Сухона. Речной бассейн реки — Северная Двина.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов: 
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 03020100312103000007247
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 103000724
 Код бассейна — 03.02.01.003
 Номер тома по ГИ — 03
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Сокольского района Вологодской области
Бассейн Двиницы (притока Сухоны)